(小野 孝 ; né en 1928), mathématicien japonais.
 Takashi Ono (小野 喬 ; né en 1931), gymnaste japonais.
 Takashi Ono (小野 卓志 ; né en 1980), judoka japonais.